De 29:e europeiska mästerskapen i friidrott inomhus arrangerades 2-4 mars 2007 i Birmingham, England.

Korrigerade resultat 
Bulgariskan Venelina Veneva blev ursprungligen bronsmedaljör i det kvinnliga höjdhoppet men blev av med sin medalj då det framkommit att hon varit dopad.

Resultat, herrar

Resultat, damer

Medaljfördelning

<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

2007 i Storbritannien
2007
Internationella sportevenemang i Birmingham
Friidrottsåret 2007
Internationella friidrottstävlingar i Storbritannien
Birmingham under 2000-talet